La mandibule chez les différents espèces animales ;
 La mandibule chez l'être humain est l'os qui forme la mâchoire inférieure ;
 Mandibules, film français sorti en 2020.